Репертуар Финского национального балета — классические и современные постановки, созданные хореографами и балетмейстерами Финского национального балета на сцене театра оперы и балета в Хельсинки.

Сезоны

1-й сезон (1921/1922)

2-й сезон (1922/1923)

3-й сезон (1923/1924) 

 «Лебединое озеро» (Петип-Иванов-Ге; число спектаклей 1923—1924 — 9)

5-й сезон (1925/1926) 
 «Лебединое озеро» (Петип-Иванов-Ге; число спектаклей 1925—1926 — 1 + III акт)

7-й сезон (1927/1928)

8-й сезон (1928/1929) 

 «Спящая красавица» (Петип-Ге; число спектаклей 1928—1929 — 8)
 «Сильфиды» (хореография Ге; число спектаклей 1928—1929 — 3)
 «Шехеразада» (хореография Ге; число спектаклей 1928—1929 — 3)

9-й сезон (1929/1930) 

 «Спящая красавица» (Петип-Ге; число спектаклей 1929—1930 — 4)
 «Сильфиды» (хореография Ге; число спектаклей 1929—1930 — 7)
 «Шехеразада» (хореография Ге; число спектаклей 1929—1930 — 7)
 «Крейслериана» (хореография Ге; число спектаклей 1929—1930 — 7)

10-й сезон (1930/1931)

11-й сезон (1931/1932) 

 30 января 1932 года «Лебединое озеро» (Петип-Иванов-Ге; число спектаклей 1931—1932 — 10)
 «Дон Кихот» (Петип-Ге; число спектаклей 1931—1932 — 3)
 «Голубая жемчужина» (хореограф Георг Ге; число спектаклей 1931—1932 — 6)

12-й сезон (1932/1933) 

 «Голубая жемчужина» (хореограф Георг Ге; число спектаклей 1931—1932 — 5)
 «Лебединое озеро» (Петип-Иванов-Ге; число спектаклей 1932—1933 — 7)

13-й сезон (1933/1934) 

 «Бал» (Баланчин-Ге; число спектаклей 1933—1934 — 2)

14-й сезон (1934/1935) 
 «Лебединое озеро» (Петип-Иванов-Ге; число спектаклей 1934—1935 II акт — 2)

15-й сезон (1935/1936) 

 «Кукольная фея» (хореография Георга Ге; число спектаклей 1935—1936 — 5)

16-й сезон (1936/1937)

17-й сезон (1937/1938) 

 «El Amor Brujo» (хореография Александра Сакселина; число спектаклей 1937—1938 — 3)

18-й сезон (1938/1939) 

 «Спящая красавица» (Петип-Сакселин; число спектаклей 1938—1939 — 25)
 «Раймонда» (Петип-Сакселин; число спектаклей 1938—1939 — 1)
 «Шехеразада» (Петип-Сакселин; число спектаклей 1938—1939 — 4)

19-й сезон (1939/1940) 
 «Заключенный» (хореография Александра Сакселина; число спектаклей 1939—1940 — 1)
 «Спящая красавица» (Петип-Сакселин; число спектаклей 1939—1940 — 2)
 «Шехеразада» (Петип-Сакселин; число спектаклей 1939—1940 — 1)
 «Волшебный пояс» (хореография Александра Сакселина; число спектаклей 1939—1940 — 1)

30-й сезон (1950/1951)

32-й сезон (1952/1953)

35-й сезон (1955/1956)

36-й сезон (1956/1957)

37-й сезон (1957/1958) 

 «Лебединое озеро» балетмейстер Асаф Мессерер.

38-й сезон (1958/1959) 
 «Жизель» (Коралли-Петипа-Лавровский)

39-й сезон (1959/1960)

52-й сезон (1972/1973)

56-й сезон (1976/1977)

60-й сезон (1980/1981)

64-й сезон (1984/1985)

77-й сезон (1997/1998) 
 «Баядерка» (хореография Петип-Романова)
 «Весна священная» (хореография Вацлава Нижинского)
 «Петрушка» (новая хореография Йормы Уотинена)
 «The second detail» (хореография Уильяма Форсайта)

80-й сезон (2000/2001)

81-й сезон (2001/2002) 

 «Дон Кихот»  (Станислав Беляевский в партии Базиля)

82-й сезон (2002/2003)

83-й сезон (2003/2004)

86-й сезон (2006/2007) 

 «Лебединое озеро» (октябрь—ноябрь и четыре спектакля февраль—март, в связи с отменой балета «Чайковский»)
 «Щелкунчик» (декабрь—январь)

87-й сезон (2007/2008)

88-й сезон (2008/2009) 

 «Анна Каренина» (новая хореография Алексея Ратманского) август-сентябрь, март
 «Чайка» (хореография Джона Ноймайера) октябрь-ноябрь
 «Спящая красавица» (новая хореография Хавьера Торреса) декабрь-январь
 «» (хореография Джона Кранко) апрель-май

89-й сезон (2009/2010) 
 «Лебединое озеро» в хореографии Кеннета Грива.

90-й сезон (2010/2011)

91-й сезон (2011/2012)

92-й сезон (2012/2013) 

 «Ромео и Джульетта» (хореография Джона Крэнко), августр-сентябрь
 «Корсар» (Петипа-Иван Лишка), сентябрь-октябрь
 «Манон» (хореография Кеннета Макмиллана), октябрь-ноябрь
 «Лебединое озеро» (хореография Петипа-Иванова в версии 1895 года), январь-март
 «» (хореография Баланчина-Форсайта-Килиана), февраль-март
 «Спящая красавица» (хореография Мариуса Петипа), май

97-й сезон (2017/2018)

100-й сезон (2020/2021)

Примечания 

Балетный репертуар